Dans la mythologie gréco-romaine, Limnate est le nom d'une nymphe.

Limnate est une nymphe naïade, fille du Gange. Selon Ovide, elle aurait généré un fils, Athis, dans les eaux du fleuve. On ne sait pas le nom du père d'Athis, mais il est certainement un membre de la noblesse indienne, comme en témoignent les fastueux vêtements du jeune demi-dieu.

Nymphe de la mythologie grecque